Маргаритас де Ариба има више значења:

 Маргаритас де Ариба (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маргаритас де Ариба (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику